RWM steht als Abkürzung für:

 Rauchwarnmelder, siehe Brandmelder #Rauchwarnmelder
 Reichswehrministerium
 Reichswirtschaftsministerium
 Rheinmetall Waffe Munition GmbH, siehe Rheinmetall #Geschäftsbereiche
 RWM (Zeitzeichensender), Rufzeichen russischer Zeitzeichensender

Abkürzung